Theresia – sinonimo di Theresimima, genere di lepidotteri
Theresia – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano femminile Teresa
295 Theresia – asteroide della fascia principale